Juschno bezeichnet:

 Juschno-Kurilsk, Siedlung städtischen Typs in der Oblast Sachalin (Russland) 
 Juschno-Russkoje, Erdgasfeld im Autonomen Kreis der Jamal-Nenzen in Sibirien 
 Juschno-Sachalinsk, Verwaltungszentrum und größte Stadt der Oblast Sachalin auf der Insel Sachalin
 Juschno-Suchokumsk, Stadt in der nordkaukasischen Republik Dagestan in Russland